El evento de Persecución femenina del Campeonato Mundial de Biatlón de 2013 se llevó a cabo el 10 de febrero de 2013, donde participaron las 60 atletas más rápidas de la competición de sprint, en un circuito de 10 km.

Resultado
La carrera comenzó a las 16:15 (hora local).

Referencias

Campeonato Mundial de Biatlón de 2013